Stříbrník má více významů:

 stříbrník (řemeslo)

 Jméno potoka
 Stříbrník – potok u Starého Města v okrese Šumperk
 Stříbrník (přítok Řasníku) – potok v Moravskoslezských Beskydech v okrese Frýdek-Místek 

 Jméno kopce
 Stříbrník (507 m n. m.) – kopec v Ralské pahorkatině u obce Křižany v okrese Liberec 
 Stříbrník (274 m n. m.) – kopec s rozhlednou v Českém středohoří u Loun, též zvaný Červený kopec či Červený vrch
 Stříbrník (413 m n. m.) – kopec a lom na katastru obce Měrunice, okres Teplice, Ústecký kraj
 Stříbrník (311 m n. m.) – kopec na katastru obce Roztoky, okres Praha-západ

 Jméno přírodní památky
 Stříbrník – Přírodní památka u obce Hovězí v CHKO Beskydy)
 Stříbrník – Přírodní památka u obce Křižany na vrchu Stříbrník (507 m n. m.) v okrese Liberec